Это список знаменосцев, которые представляли Восточный Тимор на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Восточный Тимор на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Восточный Тимор